

Lokalizacje 

 Władysławowo – miasto w województwie pomorskim, w powiecie puckim
 Władysławowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Obrowo
 Władysławowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Łabiszyn
 Władysławowo – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Jeżów 
 Władysławowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Władysławowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Władysławowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Bieżuń 
 Władysławowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sidra 
 Władysławowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg 
 Władysławowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kleczew
 Władysławowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wierzbinek
 Władysławowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Lwówek

Pozostałe 
 Władysławowo – gromada w powiecie szubińskim
 Władysławowo – gromada w powiecie puckim
 Władysławowo – stacja kolejowa we Władysławowie, w województwie pomorskim
 ORP "Władysławowo" – okręt polskiej Marynarki Wojennej
 "Władysławowo" – polski statek handlowy
 Władysławowo – fort Władysława IV Wazy

Miejscowości na Białorusi 
 Władysławowo – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Władysławowo – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce
 Władysławowo – część wsi Jodegale, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany

Zobacz też 
 Władysławowo Port, Gmina Władysławowo, Port Władysławowo, Morskie przejście graniczne Władysławowo